

Ньюберрі — місто, штат Флорида
 Ньюберрі — місто, штат Індіана
 Ньюберрі — місто, штат Південна Кароліна
 Ньюберрі — селище, штат Мічиган
 Ньюберрі Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсільванія